Desa Tirto kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tirto (administrativ by i Indonesien, lat -7,38, long 110,35), Jawa Tengah, 
 Desa Tirto (administrativ by i Indonesien, lat -7,63, long 110,29), Jawa Tengah, 
 Desa Tirto (administrativ by i Indonesien, lat -6,89, long 109,65), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar